Doron steht für:

 Doron (Name), Familienname und männlicher Vorname
 das Material für eine Splitterschutzweste, siehe M-1955

Doron ist der Name folgender Fließgewässer in Savoyen:
 Doron (Fluss), Zufluss des Arly
 Doron des Allues, Zufluss des Doron de Bozel
 Doron de Belleville, Zufluss des Doron de Bozel
 Doron de Bozel, Zufluss der Isère
 Doron de Champagny, Zufluss des Doron de Bozel
 Doron de Termignon, Zufluss des Arc